Celtic steht für:

 Celtic, englisch für keltisch, siehe Kelten, und für Keltisch, siehe Keltische Sprachen
 Celtic (Beuys), zwei Aktionen des deutschen Künstlers Joseph Beuys
 Celtic (Schiff, 1872), ein 1872 in Dienst gestelltes britisches Passagierschiff
 Celtic (Schiff, 1901), ein 1901 in Dienst gestelltes britisches Passagierschiff

die Fußballvereine
 Celtic Glasgow, schottischer Fußballverein
 Celtic FC (Namibia), namibischer Fußballverein
 Stalybridge Celtic, englischer Fußballverein
 Belfast Celtic, ehemaliger nordirischer Fußballverein
 Donegal Celtic, nordirischer Fußballverein
 Bloemfontein Celtic, südafrikanischer Fußballverein

sowie
 Boston Celtics, US-amerikanische Basketball-Mannschaft
 Celtic, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Marcel Caplet
 Celtic, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Compagnie Générale des Voitures à Paris
 Celtic, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Thornton Engineering